Dignity — альбом американської актриси та співачки Гіларі Дафф
 Dignity — пісня цієї ж співачки
 Dignity — пісня Боба Ділана з альбому Bob Dylan's Greatest Hits Volume 3